Randuagung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Randuagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,86, long 112,68), 
 Desa Randuagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,16, long 112,62), 
 Kecamatan Randuagung, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Randuagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,09, long 113,87), 
 Desa Randuagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar